

Sigle 
 JMA – Japan Meteorological Agency. In italiano Agenzia Meteorologica Giapponese

Codici 
 JMA – codice aeroportuale IATA del Marriot Astrodrome, Houston, Stati Uniti